Robert Childers ist der Name folgender Personen:

* Robert Cesar Childers (1838–1876), englischer Orientalist und Hochschullehrer
 Robert Erskine Childers (1870–1922), irischer Autor und Unabhängigkeitskämpfer
 Robert Wayne Childers (1946–2008), US-amerikanischer Countrysänger, siehe Bob Childers